Gastspielbühne bezeichnet

allgemein:

 eine Bühne, die lediglich zur Aufführung von Gastspielen auswärtiger Theaterensembles dient, siehe Tourneetheater

speziell:

 Gastspielbühne Hannover, 1945 von Jürgen von Alten in Hannover gegründet, 1946 umbenannt in Kammerspiele Hannover
 Gastspielbühne München, Name des Ensembles im Theater im Wirtshaus im Isartal in München
 Münchner Gastspielbühne Curd Jürgens, 1945 von Curd Jürgens gegründetes Tournee-Theater

Siehe auch:
 Gastspiel